Новак Джокович — победитель турнира.

Прошлогодний чемпион — Флоран Серра — защищал свой титул, но не прошёл групповой раунд.

Общая информация 
Турнир в Аделаиде входил в тестовую группу соревнований, где ATP пробовала гибридную систему проведения первых кругов соревнований. Система в дальнейшем была отвергнута, а южноавстралийское соревнование — 2007 дополнительно подчеркнуло две её отрицательные черты:
 в одной из групп победителя определили по дополнительным, неспортивным показателям.
 в другой же, из-за снятия одного из спортсменов, один из матчей был частично лишён турнирной борьбы.

Посев 

  Новак Джокович (Титул)
  Ришар Гаске (Четвертьфинал)
  Радек Штепанек (Группа)
  Ллейтон Хьюитт (Группа)

<li>  Доминик Хрбаты (Группа)
<li>  Арно Клеман (Группа)
<li>  Жиль Симон (Группа)
<li>  Поль-Анри Матьё (Группа)

Ход турнира

Финальные раунды

Групповой раунд

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4 

При равенстве показателей выше стоит теннисист, который (1) имеют лучшую разницу выигранных геймов, (2) выиграл личную встречу.

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Ссылки 
 Сетка турнира

Международный теннисный турнир в Аделаиде 2007